William Morrison puede referirse a:

 Bill Morrison (1965-), director de cine estadounidense; o
 Bill Morrison (1965-), historietista estadounidense - cofundador de Bongo Comics.